Ка́менный Брод () — посёлок городского типа в Барановском районе Житомирской области Украины.

В прошлом еврейское местечко.

География 
Ближайшая ж/д станция — Курное (расположена за 25 км от пгт), ближайшая ж/д остановочная платформа — Лебедевка (находится за 12 км от Каменного Брода).

История 
Каменный Брод был основан в 1862 году.

В 1870 году в Каменном Броде Ф. Зуссман открыл фабрику столового фарфора и фаянса. Мануфактура изготовляла фарфор только до 1890 года — потом только фаянс, который быль очень популярен и пользовался большим спросом. До сегодняшнего дня сохранились лишь считанные экземпляры фаянсовых изделий.

Наиболее ранние сведения о еврейской общине известны с 1897 года. В местечке действовали три синагоги (в том числе на одна на заводе, которая в 1928 году была закрыта и передана под местный клуб). Местные евреи были приверженцами чернобыльского хасидизма — последним реббе-цадиком из Макарова-Бердичева был Герш-Лейб (Цви-Арье) Тверский З"ЦЛ, умер в 1935 или 1938 году и похоронен в Бердичеве.

Владелец завода Зусман проживал в Бердичеве рядом с домом цадика.

В 1919 году был погром. Еврейское кладбище было создано в 1919 году после погрома, унесшего жизни около 200 евреев-мужчин, в том числе жизнь местного раввина Шмуеля Шварцтейна. В дальнейшем на этом кладбище были захоронения евреев из соседнего села (ныне пгт) Довбыш. В настоящее время большинство могил разрушено, без надписей. Кладбище разделено на две части: на мужскую и женскую.

До 1917 года в местечке действовало отделение партии Бунд. Также из известных личностей местечка были Кисельгоф Н.  А. (организатор рабочего движения в Каменном Броде, работавший под псевдонимом Наумов) и Хаим-Лейзер Перельмутер (начальник первого почтамта в Каменном Броде, революционер из Бунда).

В настоящее время в местечке нет ни одного еврея, завод фактически перестал действовать. На заводе действует музей Каменного Брода, который нуждается в сохранении. Существует угроза уничтожения еврейского кладбища, на котором находится около 250 еврейских памятников до 1935 года. Многие надписи на памятниках ещё не удаётся расшифровать, кладбище находится в полуразрушенном состоянии и нуждается в срочном уходе и восстановлении, на что должны быть выделены целевые финансовые средства. В настоящее время единственным исследователем истории Каменного Брода является З.  Шкляр (Москва).

Статус пгт получен в 1938 году.

Экономика 
В пгт есть фаянсовый завод ГП «Каменнобродский фаянс» и карьер по добыче бутового камня.

Известные жители 
В Каменном Броде родился бизнесмен и общественный деятель Ю. И. Каннер, присутствовавший в мае 2009 года на открытии в центре посёлка памятного обелиска жертвам Холокоста.

Примечания

Ссылки 
 Учётная карточка на сайте Верховной рады
 Погода в пгт Каменный Брод
 Информация про основное предприятие пгт Каменный Брод
 https://antikvar.ua/farforovue-proizvodstva/

Населённые пункты Барановского района
Бывшие еврейские местечки Украины
Посёлки городского типа Житомирской области